Slovo Spice  nebo SPICE může mít více významů:

Osobnosti 
 Gordon Spice (1940 – 2021) – britský automobilový závodník
 Richie Spice (*1971) – jamajský reggae umělec

Organizace
 Spice Engineering – britský závodní tým
 Spice Telecom – indická telekomunikační společnost
 Spice Networks – skupina placených televizních kanálů s obsahem pro dospělé
 Susan Polgar Institute of Chess Excellence – institut šachistky Zsuzse Polgárové

Věda a technika

IT a elektrotechnika 
 SPICE – simulátor elektronických obvodů
 SPICE (protokol) – protokol pro přístup na vzdálenou plochu
 Software Process Improvement and Capability Determination – ISO 15504
 Motorola Spice – chytrý telefon vyvinutý společností Motorola
 Space Internetworking Center – řecké výzkumné vědecké centrum zaměřené na oblast komunikace ve vesmíru

Technika 
 SPICE (bomba) – izraelská náváděná bomba
 Bautek Spice – německý závěsný kluzák

Věda 
 Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering – britský výzkumný projekt
 Spacecraft Planet Instrument C-matrix Events – pomocný informační systém NASA používaný k výpočtu geometrických informací používaných při plánování a analýze vědeckých pozorování

Kultura

Sci-fi
 Grace Latoya Hamilton (*1982) – jamajská hudebnice vystupující pod jménem Spice
 Spice (droga) – droga v sérii Star Wars

Hudba 
 Spice – britská skupina, předchůdce Uriah Heep
 Spice (kanadská skupina) – kanadská hudební skupina (pop, folk)
 Spice 1 – americký raper
 Spice Girls – britská dívčí skupina
 Spice (album) – album Spice Girls z roku 1996

Slang 
 Spice – slangové označení pro syntetické kanabinoidy